Belgium
Vaulx, Chimay városhoz tartozó település
Vaulx, Tournai város egyik városrésze

 Franciaország
Vaulx, település Haute-Savoie megyében
Vaulx, település Pas-de-Calais megyében
Vaulx-Vraucourt, település Pas-de-Calais megyében
Vaulx-Milieu, település Isère megyében
Vaulx-en-Velin, település Métropole de Lyon különleges státuszú nagyvárosban